Patrick Hughes (kunstenaar) (1939), Brits kunstenaar
 Patrick Hughes (bokser) (1909), Iers bokser
 Patrick Hughes (cricketer) (1943-2022), Iers cricketer
 Patrick Hughes (politicus) (1831–1899), Canadees politicus
 Patrick Hughes (tennisser), Britse tennisspeler in de jaren 1920 en 1930
 Patrick Henry Hughes (1988), Amerikaans musicus
 Patrick M. Hughes (1942), directeur van de Defense Intelligence Agency
 Patrick Hughes (regisseur) (1978), Australisch filmregisseur